Коркут може да се отнася за:

 Страхил, село в Област Варна, България, чието име до 1934 година е Коркут;
 Горица, село в Област Варна, България, чието име до 1934 година е Коркут;
 Коркутово или Коркут, на гръцки от 1926 година Терпилос, село в дем Кукуш, Гърция.